Torazza ima više značenja:
 Torazza, Alessandria
 Torazza, Biella